Paideros () ist der Name von:

 Paideros (Vasenmaler), attischer Vasenmaler im 6. Jahrhundert v. Chr.
 Paideros (Koroplast), griechischer Koroplast im 1. Jahrhundert in Myrina